

Peru 
Huancavelica - uma cidade do Peru
Huancavelica (região) — uma das regiões do Peru
Huancavelica (província) — província do estado homônimo
Huancavelica (distrito) — uma dos distritos da província homônima